Рае́вская — женская форма русской фамилия польского происхождения .

 Известные носители

А 
 Раевская, Анна Михайловна (урождённая Бороздина; 1820—1883) — фрейлина императрицы Александры Фёдоровны, русский этнограф.

Е 
 Раевская, Евгения Михайловна (1854—1932) — русская актриса.

Л, М, О 
 Раевская, Лидия Вячеславовна (род. 1979) — русская писательница.
 Раевская, Мария Николаевна (Волконская, 1806—1863) — жена декабриста Сергея Волконского.
 Раевская, Ольга Владимировна (род. 1956) — советский и российский лингвист.

С

Двойная фамилия 
 Раевская-Иванова, Мария Дмитриевна (1840—1912) — русская художница и педагог.

Топоним 
 Раевская — станица в составе Новороссийского района муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края.
  См. также 

 
 Раевские